Чероно — кенийская фамилия. Известные носители:

 Чероно, Абрахам — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Глэйдис (род. 1983) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чероно, Джонатан — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Ева — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Чероно, Кипчумба — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Лукас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Мерси (род. 1991) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чероно, Приска (род. 1980) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чероно, Фредерик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Хенри — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чероно, Элизеба — кенийская бегунья на длинные дистанции.